José Navarro
 José Navarro (1867–1923) spanyol festőművész
 José Navarro (1948) válogatott perui labdarúgó
 José Navarro (1981) amerikai ökölvívó, olimpikon
hasonló nevűek
 José Juan Navarro (1981) spanyol súlyemelő olimpikon
 José Luis Navarro (1962) spanyol kerékpárversenyző
 José Navarro Morenés (1897–1974) olimpiai bajnok spanyol lovas